Der Skisprung-Weltcup 1996/97 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1996/97) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem  30. November 1996 und dem 23. März 1997 an 17 verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. In dieser Saison wurde erstmals das Nordic Tournament ausgetragen. Ursprünglich war die Durchführung von 26 Einzelwettbewerben und einem Teamwettbewerb geplant. Ein Einzelwettbewerb musste ersatzlos abgesagt werden, sodass 25 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Slowene Primož Peterka, auf dem zweiten und dritten Platz folgten der Deutsche Dieter Thoma und der Japaner Kazuyoshi Funaki. Die Skisprung-Disziplinwertung gewann Dieter Thoma vor Primož Peterka und dem Japaner Hiroya Saitō. Der Titelverteidiger dieser Disziplinwertung, der Finne Ari-Pekka Nikkola, belegte den elften Rang. Den Sieg in der Skiflug-Wertung konnte sich Primož Peterka vor dem Japaner Takanobu Okabe und Kazuyoshi Funaki sichern. Der Titelverteidiger dieser Wertung, der Österreicher Andreas Goldberger, belegte den fünften Platz. Die Nationenwertung gewann Japan vor Norwegen und dem im Vorjahr siegreichen Team Finnland.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen

Weblinks 

Wintersport-Weltcup 1996/97
1996/97